Иван Тимофеевич Пи́менов (1924 — 22 июля 1943) — наводчик орудия 5-й батареи 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка (3-я гвардейская лёгкая артиллерийская бригада, 1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 70-я армия, Центральный фронт), гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.

Биография 
Иван Пименов родился в 1924 году в селе Урено-Карлинское ныне Карсунского района Ульяновской области.

Русский. Образование 6 классов школы. До призыва в армию работал трактористом Зилаирского зерносовхоза Башкирской АССР.

В Красную Армию призван в июле 1942 году Баймакским райвоенкоматом. На фронте Великой Отечественной войны с октября 1942 года.

Гвардии красноармеец Иван Пименов отличился в боях 8 июля 1943 года в районе населённого пункта Самодуровка Орловской области.

Погиб 22 июля 1943 года. Похоронен в селе  Орловской области.

Подвиг 
«10 июля 1943 года в бою в районе населённого пункта Молотычи Фатежского района Курской области отважный артиллерист, несмотря на ураганный вражеский обстрел и бомбардировку с воздуха, прямой наводкой расстреливал немецкие танки, уничтожив четыре из них. Был ранен, но остался у орудия, продолжая вести огонь. Танковая атака противника была отбита.
22 июля 1943 года при отражении вражеской контратаки танков в районе села Тросна Орловской области 19-летний воин пал смертью храбрых».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии красноармейцу Пименову Ивану Тимофеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя отважного героя навечно вписано в списки личного состава гвардейского артиллерийского полка.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (08.09.1943).
 Орден Ленина (08.09.1943).
 Орден Отечественной войны 2-й степени (18.07.1943).

Память 
Его именем названа одна из ули с.Урено-Карлинское
 В с. Ургаза Баймакского района Республики Башкортостан на территории музея «Целина» установлен бюст И. Т. Пименову. 
 На здании средней школы в селе Урено-Карлинское установлена мемориальная доска. 
 Его именем названы улицы в городе Баймак, в с. Ургаза Баймакского района Республики Башкортостан и в родном селе.

См. также 
 Сражение на северном фасе Курской дуги.

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — Т. 5: П-С. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2.
 Лицом на запад. — Уфа, 1972
 Подвиги их — бессмертны. — Уфа: Китап, 2000.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1965. — Кн. 1.

Ссылки 
 
 Портал Орловской области: Пименов Иван Тимофеевич .
 Сафин Х. Лицом к лицу  // Лицом на запад. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1972 (о Пименове Иване Тимофеевиче).
 Приказ директора Зилаирского зерносовхоза Баймакского района от 28 октября 1943 г.: о выделении скота матери И. Т. Пименова в связи с посмертным присвоением звания Героя Советского Союза .
 Зилаирский зерносовхоз Баймакского района в годы Великой Отечественной войны (по материалам бывшего архива отдела кадров хозяйства) .

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны